Иоаннидис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Иоаннидис (более известен как Анфим VI; 1782—1877) — Патриарх Константинопольский (1845 — 1848, 1853—1855, 1871—1873)
 Иоаннидис (Ириней; род. 1951) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Мириофитский и Перистасийский, ипертим и экзарх Мраморного моря.
 Иоаннидис, Димитриос — член греческой хунты «чёрных полковников» и её глава в 1973—1974 годах.
 Иоаннидис, Симос — борец за воссоединение Македонии с Грецией.
 Иоаннидис, Эвангелос (1881—1942) — греческий художник 20-го века.

См. также 
 Джоаннидис, Джордж (имя при рождении — Йоргос Иоаннидис; 1922—1990) — сотрудник Центрального разведывательного управления.